Сабадош () — фамилия венгерского происхождения:
 
 Сабадош, Ласло (1911—1992) — венгерский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Сабадош, Шэннон (1986) — канадская хоккеистка (вратарь).
 Сабадош, Эудженио (1898—1974) — итальянский шахматист, международный мастер (1951).